Desa Suroyudan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Suroyudan (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 110,29), Jawa Tengah, 
 Desa Suroyudan (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 109,79), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar